Euenor () ist der Name folgender Personen:

 Vater der Kleito im Atlantis-Bericht des Platon
 Euenor (Bildhauer) (um 490–470 v. Chr.), Bildhauer in Athen
 Euenor (Maler) (5. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Maler
 Euenor von Argos (4. Jahrhundert v. Chr.), griechischer Arzt und medizinischer Schriftsteller, wirkte in Athen